Ad-Dachla – miasto w Saharze Zachodniej
 Ad-Dachila – grupa oaz w Egipcie